Ungdomsverdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2022 var det 9. ungdoms-VM i håndbold for kvinder, tilegnet for U/18-kvindelandshold. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 2004 eller senere. Slutrunden havde for første gang deltagelse af 32 hold fra 5 kontinenter og konføderationer. Den blev spillet i Nordmakedonien i perioden 30. juli - 10. august 2022.

Georgien blev oprindelig udpeget som vært for slutrunden den 28. februar 2020 på en kongres i Kairo, Egypten, men blev senere flyttet til Nordmakedonien grundet sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 2022.

Lodtrækning 
Lodtrækningen for turneringen fandt sted den 2. juni 2022 i Basel, Schweiz.

Seedning

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Oversigt

Kvartfinaler

5-8. placeringskampe

5-8. plads semifinaler

Kamp om 7. pladsen

Kamp om 5. pladsen

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

All-Star hold 
Det officielle All-Star hold blev offentliggjort den 10. august 2022.

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
IHF Women's Youth World Handball Championship's officiele hjemmeside hos International Handball Federation

Håndbold i 2022
VM i håndbold
Kvindehåndbold